królowa dziewica – określenie Elżbiety I
 Królowa dziewica – film z 1923
 Królowa dziewica – film z 1955
 Królowa dziewica – serial z 2005